Mændenes 1500 meter under Sommer-OL 2012 i London blev afholdt på Olympiske stadion 3. til 7. august.

Resultater

Runde 1

Semifinaler 
Kvalifikations kravet: de første 6 i hvert heat (Q) plus de 6 hurtigste tider (q).

Semifinale 1 
Søndag, 5. august 2012 – 20:15

Semifinale 2

Referencer 

1500 m mænd